Reumann ist der Name von

 Armin Reumann (1889–1952), deutscher Maler
 Friederike Reumann (* 1983), Nachwuchsautorin aus der Region Hannover
 Jakob Reumann (1853–1925), österreichischer Politiker
 Kurt Reumann (* 1934), deutscher Journalist (von 1970 bis 2000 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung)
 Thomas Reumann (* 1955), deutscher Politiker; seit 2005 Landrat im Landkreis Reutlingen

Siehe auch
 Reusmann